Влади́мир Бра́ун (; 6 мая 1989, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — израильский футболист, полузащитник израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева.

Карьера

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Хапоэль» Рамат-Ган, в котором и начал профессиональную карьеру. Его дебют в чемпионате Израиля состоялся 22 августа 2009 года в матче против «Маккаби» Петах-Тиква. Игрок появился на поле в добавленное к матчу время, заменив Джорджа Датору.

Летом 2013 года стал игроком команды «Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона».

В 2016 году перешёл в клуб «Хапоэль» Беэр-Шева, с которым дважды выиграл чемпионат Израиля.

Достижения 
«Хапоэль» (Кирьят-Шмона)

 Обладатель Суперкубка Израиля (1): 2015

«Хапоэль» (Беэр-Шева)

 Чемпион Израиля (2): 2015/2016, 2016/2017
 Обладатель Суперкубка Израиля (1): 2016
 Обладатель Кубка Тото (1): 2016/2017

Ссылки 
 
 профиль на сайте Федерации футбола Израиля
 профиль на сайте УЕФА
 профиль на сайте Sports.ru 

Футболисты Израиля
Игроки ФК «Хапоэль» Рамат-Ган
Игроки ФК «Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева